Tufvan kan avse:

Tufvan – en nedlagd psykiatrisk vårdanstalt, se Solna sjukhem
Kårhuset Tufvan – ett kårhus i Växjö